Чжоу Юнкан - політичний діяч КНР
 Юнкан (округ) (Йонгкан) - міський округ Юнкан  (永康; Yǒngkāng)   
 Юн Кан  - вчений і письменник Давнього Китаю.